Азизхан Вели оглу Танрыверди — профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой Азербайджанского языка и методики его преподавания Азербайджанский государственный педагогический университет

Жизнь 
Азизхан Танрыверди родился 1 января 1959 года в селе Нижный Карабулак, Дманисского района, Грузия. 3 детей.

Образование 
Азизхан Танрыверди в 1973 году окончил неполную среднюю школу с отличием в селе Нижный Карабулак, Дманисского района, а в 1975 году полную среднюю школу в селе Кировиси Дманисского района. В 1981 году с отличием окончил филологический факультет Азербайджанский государственный педагогический университет.

Научная деятельность 
Впервые исследовал исторические-лингвистических контекстах имена лиц Азербайджана тюркского происхождения. «Китаби-Деде Коркут» имена, горная система, впервые системно исследовал и комплексные вопросы, как аллитрация, ассонанс и образы, культ лошадей. «Дели Кур» поэтический язык романа, история и современность, проанализировал синтезе. Является автором 30 книг, 180 научных статей. Научно-исследовательская работа в области литературной критики, история, язык, онамастика.
Был научным руководителем 2 кандидатов наук.
Преподавал в Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете по предметам Азербайджанский язык и Лингвистического анализа.

Трудовая деятельность 
Трудовую деятельность начал в совхозе Егриси в Грузинский ССР как рабочий. Позднее преподавал в Шабранском районе. 1985—1987- годах по специальности Азербайджанский язык стал наглядным аспирантов. Также работал старшим лаборантом в Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете. 1990—1995 годах работал учителем В Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете. 1995—1998 годах — был доцентом в АГПУ. В 1999 году стал профессором а, начиная с 2011 года работал заведующим кафедрой Азербайджанского языка и методики его преподавания в Азербайджанского Государственного Педагогического Университета.

Общественная деятельность 
 член экспертного Совета (2003—2005 годы) Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики, по филологических наук
 член совета диссертации (2007—2009 годы) осуществляющих деятельность В Институте Проблем Образования Азербайджанской Республики, по педагогических наук
 член диссертационного совета В АГПУ (2011—2016 годы) по педагогических наук

Книги 
 "Азербайджанские антрапонимы, тюркского происхождения"(Баку, 1996)
  имена лиц в "Китаби-Деде Коркут " (Баку, 1999)
 "Грамматика кыпчагского (половеского) языка в XVI веке (Баку, 2000)
 "Китаби-Деде Горгуд в западном диалекте" (Баку, 2002)
 Образный язык "Китаби-Деде Коркута" (Баку, 2006)
 Слова мир в "Китаби-деде Горгут" (Баку, 2008)
 "Наш язык, наша духовность (Баку, 2008)
 "Язык поэзии"(Баку, 2008)  
 "Древние тюркские имена лиц, проживающих в источниках (Баку, 2009)
 Историческая грамматика азербайджанского языка (Баку, 2010)  
 Культ лошадей в "Китаби-деде Горгут" (Баку, 2012)
 Поэтический язык романа ""Дели Кур" (Баку, 2012)
 Культ гор в "Китаби-деде Горгут" (Баку, 2013) 
 Мир образов" в "Китаби-деде Горгут" (Баку, 2013)

Для средней школы 
Тесты литературы на азербайджанском языке. (вместе З.Мамедов, И.Исмаилов и И.Аббасов). Баку, 1995

Примечания 

 Sərvər Şirin: «Dədəm Qorqudun zamanından» seçmələr. Bizim Yol (qəzet). 2015. 19 dekabr. səh.11
 Professor Əzizxan Tanrıverdinin rəsmi youtube kanalı. https://www.youtube.com/channel/UCxu1GRCsLWYlDJ-QCTHP_gA
 “Kitabi-Dədə Qorqud”un söz dünyası (Bakı, 2008) http://anl.az/el/t/te_dq-sd.pdf

 Əzizxan Tanrıverdi-60. http://anl.az/el/Kitab/2018/11/cd/2018-1698.pdf

Доктора филологических наук
Тюркологи СССР
Учёные Азербайджана